Legion of Doom steht für:
 Legion of Doom (DC), Superschurken-Gruppe im DC-Universum
 Legion of Doom (Hackergruppe), amerikanische Hackergruppe der 1980er/1990er
 Legion of Doom, ein Wrestling-Tag-Team, siehe Road Warriors
 Legion of Doom (Band), griechische NSBM-Band

The Legion of Doom steht für:
 The Legion of Doom, amerikanisches Produzentenduo

Siehe auch:
 Legion of Boom